Рябина может означать:

Ботаника 
 Рябина () — род древесных растений из семейства Розовые:
 типовой вид: рябина обыкновенная.
 Черноплодная рябина — вид растений рода Арония.

Топоним

Населённые пункты 
 Рябина () — село, Рябиновский сельский совет, Великописаревский район, Сумская область, Украина.
 Рябина — железнодорожная станция (населённый пункт) в Радищевском районе Ульяновской области

Водоём 
 Рябина — река в Мурманской области.

Железнодорожная станция 
 Рябина — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги на линии Сызрань — Сенная.

См. также 
 Уральская рябинушка (Ой, рябина кудрявая) — русская народная песня
 Тонкая рябина — русская народная песня